Pedro Lima (1971-2020), acteur et nageur angolais et portugais. 
Pedro Lima (1983-), boxeur brésilien.